Brezverstvo vključuje pahljačo sorodnih svetovnih nazorov: agnosticizem, ateizem, brezboštvo, ignosticizem, proti-verstvo, religijski skepticizem, svobodomiselnost, antiteizem, apateizem, nevero, posvetni humanizem in deizem.

Šestina oziroma 16 % svetovnega prebivalstva (1,1 milijarda ljudi) se lahko šteje med brezverce.

Deleži 

Gallup uporablja najširšo opredelitev. Vprašanje je : "Ali je religija pomembna sestavina vašega vsakdanjega življenja?"; spodaj je naveden delež odgovorov "ne". Dentsu Communication Institute navaja podatke o deležu vprašanih, ki so izjavili, da so "brez vere". Phil Zuckerman navaja deleže vprašanih, ki so izjavili, da so ateisti ali agnostiki. Podatki niso vsi za isto leto. Raziskovalne metode niso povsem izključile neverodostojnih odgovorov v državah, ki vsiljujejo religioznost ali brezverstvo.

Novejše podatke glej v angleškem članku.

Število brezvercev v nekaterih državah 

Države z največjim številom brezvercev (vključuje agnostike in ateiste) leta 2004, po Zuckermannu:
  : 103,907,840 - 181,838,720
  : 81,493,120 - 82,766,450
  : 34,507,680 - 69,015,360
  : 33,794,250 - 40,388,250
  : 25,982,320 - 32,628,960
  : 18,684,010 - 26,519,240

Sklici 

Ateizem